

Pessoas
Ehud Shapiro
Helen Shapiro
Ilja Pjatetskij-Shapiro
Isabella Garcia-Shapiro
Justine Shapiro
Michael Shapiro
Robert Shapiro
Theodore Shapiro

Outros
3832 Shapiro

Desambiguações de sobrenomes

he:שפירא